Zamkowa Skała – skała w Dolinie Kluczwody na Wyżynie Krakowsko-Czestochowskiej
 Zamkowa Skała – skała w gminie Świdnica w powiecie świdnickim